Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2010 wurde am 12. Februar in Schweden gestartet und endete am 14. Oktober in Großbritannien. Insgesamt wurden 13 Weltmeisterschaftsläufe auf drei Kontinenten gefahren. Sébastien Loeb und Beifahrer Daniel Elena auf Citroën C4 WRC konnten vorzeitig mit dem Sieg in der Rallye Frankreich einen nicht aufholbaren Punkteabstand auf die Konkurrenz herausfahren und damit die Fahrer-Weltmeisterschaft für sich entscheiden. Das Citroën Total World Rally Team gewann in dieser Saison den sechsten Titel seit 2003, in der Hersteller-Weltmeisterschaft.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung WRC

Herstellerwertung WRC

Fahrerwertung SWRC 

 Janne Tuohino konnte wegen Budgetmangels nicht alle an die FIA gemeldeten WM-Läufe fahren. Es wurden ihm alle Punkte aberkannt.

Fahrerwertung PWRC

Fahrerwertung JWRC

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

 
Motorsportsaison 2010
2010